Джеймс Джон Макати (; родился 18 октября 2002, Солфорд) — английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити», выступающий на правах аренды за «Шеффилд Юнайтед».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Манчестер Сити». 22 сентября 2021 года дебютировал в основном составе «Манчестер Сити» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Уиком Уондерерс». 21 ноября 2021 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену Колу Палмеру в матче против «Эвертона».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 18, до 20 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Манчестер Сити»
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»